Лас Палмас може да се отнася за:

 Лас Палмас де Гран Канария или Лас Палмас
 Лас Палмас (провинция)
 УД Лас Палмас